ICE steht für:

Technik:
 Intercity-Express, schnellste Zuggattung und Markenname der Deutschen Bahn AG
 InterCityExperimental, Vorläuferzug des Intercity-Express
 ICE Trikes, britischer Hersteller von Spezialfahrrädern
 Improved Combat Efficiency, englisch für Kampfwertsteigerung
 Internal Combustion Engine, englisch für Verbrennungsmotor
 International Cometary Explorer, US-amerikanische Raumsonde, siehe ISEE-3/ICE

Informatik:
 ICE (C-Bibliothek), Bildverarbeitungsbibliothek unter LGPL-Lizenz
 Image Composite Editor, Stitching-Software von Microsoft
 Image Configuration Editor von Microsoft
 Image Correction and Enhancement, zur Verbesserung gescannter Bilder, siehe Dia-Scan#ICE, SRD, iSRD, Infrared Cleaning
 In-Circuit-Emulator, zum Testen hardwarenaher Software
 Information and Content Exchange, zum elektronischen Datenauschtauch zwischen DRM-Systemen
 Information, Communications and Entertainment System
 Inter Client Exchange, Teil des X Window Systems
 Interactive Connectivity Establishment, Begriff aus der Netzwerktechnik
 Internal Compiler Error, Compiler-Fehler
 Internet Communications Engine, an CORBA angelehnte Middleware unter der GPL
 Intrusion Countermeasures Electronics, hauptsächlich in der Cyberpunk-Literatur verwendeter Begriff für Schutzmaßnahmen gegen Eindringen in Computersysteme

Biologie:
 Interleukin-1 Converting Enzyme, auch Caspase-1 genannt
 Iridokorneales endotheliales Syndrom

Telekommunikation, Unterhaltung und Kommunikationswissenschaft:
 In Case of Emergency, Initiative zur Speicherung von Notfallnummern in Mobiltelefonen
 In Case of Emergency (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Intensional Closed Expression, Begriff aus der Semantik
 International Contemporary Ensemble, US-amerikanisches Ensemble für zeitgenössische klassische Musik
 International Central European Hockey League, Österreichische Eishockeyliga mit Teilnehmern aus verschiedenen Nachbarländern

Institutionen:
 United States Immigration and Customs Enforcement, Polizeibehörde
 Information Council on the Environment, eine inzwischen aufgelöste industriefinanzierte Astroturfing-Organisation
 Institution of Civil Engineers, britischer Berufsverband der Bauingenieure
 Instituto Costarricense de Electricidad, staatlicher Konzern für Energie und Telekommunikation in Costa Rica
 Intelligence College in Europe, Nachrichtendienst
 Intercontinental Exchange, Waren- und Indexbörse mit Sitz in Atlanta, USA
 International Chemical Environment, westeuropäisches Hilfesystem bei Gefahrgutunfällen
 International Converting Exhibition, internationale Messe für Verarbeitung von Papier, Film und Folie
 Internet Center for Education, Medienpool in Österreich, siehe ICE-Vienna
 Iron Crown Enterprises, Hersteller von Pen-&-Paper-Rollenspiel-Systemen
 Islamic Council of Europe, Islamischer Rat von Europa

Geographie:
 Island (UNDP-Code)
 Ice Gate Glacier
 Ice Horse
 Ice Sphinx Hole

Ice steht für:
 Ice (Film), Spielfilm von Robert Kramer von 1970
 Ice – Der Tag, an dem die Welt erfriert, Film von 2011
 Ice (Lied), Lied der deutschen Rapperin Shirin David
 Ice (Schiff), private Mega-Yacht
 Ice-Watch, Uhrenhersteller

Familienname:
 Isabel Ice (* 1982), britisches Model und Pornodarstellerin

ice steht für:
 Isländische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-2(B)

Siehe auch:

Abkürzung